Ломоно́с чиноли́стный, или Кле́матис чинолистный () — вид цветковых растений рода  семейства .

По данным The Plant List на 2013 год, название  является синонимом действительного названия .

Ареал и среда обитания 
Эндемичный вид восточного Причерноморья, Нижней Волги и Предкавказья. Ареал: Центральная, Южная, Юго-Восточная, Восточная Европа.

Как правило, растёт среди степных кустарников, по склонам степных балок, опушкам байрачных лесов, нередко на карбонатных почвах.

Описание 
Многолетнее растение. Травянистое. Высота от 30 до 60 см, стебель прямостоячий, травянистый или древеснеющий только у основания. Листья большей частью дваждыперистые, лишь самые нижние могут быть перистыми, тройчатыми или простыми, голые или слабоопушенные, с неярко выраженными жилками.

Цветки в многоцветковых метельчатых соцветиях, в диаметре до 2—3 см, чашелистики в числе 4, сливочно-белые, длинной 1—1,5 см, узкоовальные, пушистые по внешней стороне. Тычинки 0,5 см длиной.

Плоды — уплощенные орешки, с заметно утолщенным краем.

Цветение — май-июнь, плодоношение — июль-августе, размножение только семенное.

Охрана 
Включен в Красные книги следующих субъектов РФ: Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Краснодарский край, а также в Красную книгу Харьковской области Украины.

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной книге Волгоградской области

чинолистный
Флора Евразии